O Leão no Inverno (1968), filme com Peter O'Toole e Katharine Hepburn
 The Lion in Winter (2003), filme com Patrick Stewart e Glenn Close, exibido em Portugal como O Leão no Inverno

Desambiguações de cinema